Burra Voe ist
 eine Bucht im Norden der Shetlandinseln, siehe Burra Voe (Northmavine)
 eine Bucht im Osten der Shetlandinseln, siehe Burra Voe (Yell)